I Giochi del Pacifico 2011 si sono svolti a Nouméa, in Nuova Caledonia, dal 27 agosto al 10 settembre 2011.

Vi hanno preso parte 22 Paesi con circa 4300 atleti, impegnati in 27 diverse discipline sportive.

Discipline

Medagliere

Key
 Nazione ospitante (Nuova Caledonia)

Collegamenti esterni

Sport nel 2011
Sport in Nuova Caledonia
2011
Competizioni sportive a Numea